Peter Kappeler ist der Name folgender Personen:

* Peter Kappeler (Fußballfunktionär) (1950–2002), Schweizer Treuhänder, Präsident FC Aarau
 Peter M. Kappeler (* 1959), deutscher Biologe und Anthropologe